

Cinema 
 Brusco risveglio (Rude Awakening) – film del 1989 diretto da David Greenwalt e Aaron Russo

Musica 
 Rude Awakening – album dei Prong del 1996
 Rude Awakening – album dal vivo dei Megadeth del 2002

Televisione 
 Rude Awakening – serie televisiva del 1998